Ел Пинзанито има више значења:

 Ел Пинзанито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзанито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзанито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику